Riachãoense – abitanti di Riachão (Maranhão)
Riachãoense – abitanti di Riachão (Paraíba)
Riachãoense – abitanti di Riachão do Dantas
Riachãoense – abitanti di Riachão do Poço